On top of the world (Imagine Dragons); nummer van Imagine Dragons
On top of the world (T.I.), nummer van T.I.
On top of the world (Edsilia Rombley), nummer van Edsilia Rombley (Eurovisiesongfestival 2007)